Тавертет  ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Осона. Занимает площадь 32,56 км². Население — 148 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 104 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Tavertet
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Información del 'Institut d'Estadística de Catalunya
 www.elscingles.org Associació Centre Cultural del Collsacabra — Revista ELS CINGLES de Collsacabra
 Portal de Tavertet.org
 Mapa de Tavertet en Google Maps

Фотогалерея 

Муниципалитеты Барселоны